Le Bouchage (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Le Bouchage (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy